Nikolai Sergejewitsch Wolkonski ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Sergejewitsch Wolkonski (General) (1753–1821), russischer General der Infanterie, Militärgouverneur
 Nikolai Sergejewitsch Wolkonski (Politiker) (1848–1910), russischer Politiker